Ранчо ла Прадера има више значења:

 Ранчо ла Прадера (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Прадера, Кампестре Охо де Агва (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Прадера (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику